Феофіл (, Теофіл) — чоловіче ім'я; у перекладі з грецької мови — «боголюб». Має жіночу форму Феофіла. Від нього пішли прізвища Феофілов, Фефілов, Фефелов та Фефьолов. Ім'я Філофей складається з тих самих двох грецьких коренів, тільки у зворотному порядку (той, хто любить Бога).

Відомі носії 
 Феофіл (візантійський імператор) (813—842) — другий візантійський імператор з аморійськой династії.
 Феофіл Булдовський (1865—1944) — український православний церковний діяч.
 
Феофіл Китаївський (1788—1853) — український святий, ієросхимонах Києво-Печерської лаври, подвижник XIX століття, юродивий. 
Феофіл (Раєв) (1737—1811) — український релігійний діяч.

Чоловічі імена